Те́ксас Кве́нси Бэттл (; род. 9 августа 1976, Хьюстон, Техас, США) — американский актёр, известный по роли Маркуса Форрестера в мыльной опере канала CBS «Дерзкие и красивые», а также по фильмам ужасов «Поворот не туда 2: Тупик» и «Пункт назначения 3». Также снимался в одной из главных ролей в недолго просуществовавшем сериале «Долина смерти».

В 2016 снимался в триллере «Налетчики».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Актёры США
Киноактёры США
Актёры телевидения США